Kohlfurth steht für:

 Kohlfurth (Quartier), Wuppertaler Wohnquartier im Stadtbezirk Cronenberg
 Kohlfurth (Solingen), Solinger Wohnplatz auf der rechten Seite der Wupper
 „Kohlfurth“, häufiges Synonym für den Wuppertaler Wohnplatz Kohlfurtherbrücke auf der linken Seite der Wupper

Siehe auch:
 Kohlfurther Brücke, namensgebende Brücke für den Wuppertaler Wohnplatz
 Landesstraße 74, umgangssprachlich auch die Tagespresse benutzt den Namen für diese Straße „In der Kohlfurth“
 Oberkohlfurth, Wuppertaler Wohnplatz im Wuppertaler Wohnquartier Kohlfurth
 Unterkohlfurth, Wuppertaler Wohnplatz im Wuppertaler Wohnquartier Kohlfurth
 Kohlfurther Eickholz, Solinger Wüstung bei Kohlfurth

Siehe auch:
 Kohlfurt